De Reehorst (Ede), een villa in Ede.
 De Reehorst (Driebergen), een landgoed bij Driebergen